Куатро Енсинос има више значења:

 Куатро Енсинос (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Енсинос (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Енсинос (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Енсинос (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику